Play Me (Neil Diamond), een single uit 1973 van de Amerikaanse zanger Neil Diamond
 Play Me (Sugar Minott), een single uit 2010 van de Jamaicaanse zanger Sugar Minott
 Play Me (Eve), een album uit 2007 van de Koreaanse band Eve
 Play Me (Harry Belafonte), een album uit 1973 van de Amerikaanse zanger Harry Belafonte
 Play Me (Johannes Rypma), een album uit 2013 van de Nederlandse zanger en model Johannes Rypma
 Play Me Records, een Amerikaans platenlabel